Jugra Samotłor Niżniewartowsk (ros. Югра-Самотлор Нижневартовск) - rosyjski, męski klub siatkarski z Niżniewartowsku, powstały w 1987 roku.

Sukcesy 
 Mistrzostwa Rosji:
  3. miejsce (2x): 1994, 1996
 Puchar Rosji:
  1. miejsce (1x): 1993
 Puchar CEV:
  2. miejsce (1x): 1994

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

Niżniewartowsk
Rosyjskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 1987